Камичинес има више значења:

 Камичинес, Есперанза Мендез (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Камичинес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Камичинес (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камичинес (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камичинес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камичинес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику